

Geografia

Francia 
 Arbon – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)

Stati Uniti d'America 
 Arbon Valley – località nella contea di Power (Idaho

Svizzera 
 Arbon – comune nel distretto di Arbon (Canton Turgovia)

Storia 
 Cultura di Arbon – cultura dell'antica età del bronzo (1800-1600 a.C. circa)

Pagine correlate 
 Arbonne – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)